Квинт Лутаций Катул () може да се отнася за:

 Квинт Лутаций Катул Церкон, консул 241 пр.н.е.
 Квинт Лутаций Катул (консул 220 пр.н.е.)
 Квинт Лутаций Катул, съпруг на Попилия, баща на консула от 102 пр.н.е.
 Квинт Лутаций Катул (консул 102 пр.н.е.)
 Квинт Лутаций Катул (консул 78 пр.н.е.)